Österreichische Bibliothek steht für folgende Buchreihen:

 Österreichische Bibliothek (Insel) im Insel Verlag (1915 bis 1917)
 Österreichische Bibliothek (Volk und Welt) im Verlag Volk und Welt (1985 bis 1990) 

Siehe auch:
 Österreichische Nationalbibliothek